Magog kan syfta på följande:

 Magog, ett land eller en härskare i Bibeln, se Gog

Geografi

Kanada 

 Magog (ort), Québec, Estrie, 
 Magog (kommun), Québec, Estrie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar